Рижинашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Рижинашвили, Ицка (1886—1905) — русский революционер.
 Рижинашвили, Рафаэль Самсонович (1916-) — советский архитектор, лауреат Государственной премии в области науки и техники (1977).
 Рижинашвили, Ушанги Ильич — грузинский советский писатель